El término Villa Guerrero puede referirse:

a Villa Guerrero, un municipio del Estado de México, o
a Villa Guerrero, un municipio del estado de Jalisco.